Змагання з опорного стрибка серед чоловіків у рамках турніру зі спортивної гімнастики на літніх Олімпійських іграх 2012 року відбулись 6 серпня 2012 року на Північній арені Грінвіча.

Призери

Кваліфікація 

Q — кваліфікувався, R — запасний.

Фінал

Посилання 
 Результати на sports-reference.com